Эпод:

 Эпод — в античной поэзии заключительная строфа трёхчастной суперстрофы.
 Эпод — в античной поэзии ямбическое двустишие, или дистих, состоящий из триметра и диметра.